Giuseppe Schirò (Zef Skiroi in albanese) – scrittore e vescovo cattolico 
 Giuseppe Schirò (Zef Skiroi in albanese) –  poeta, linguista e pubblicista italiano
 Giuseppe Schirò Di Maggio (Zef Skiro Di Maxho in albanese) – scrittore, poeta e drammaturgo italiano